Eurileó d'Esparta, colonitzador grec espartà 
 Eurileó, militar espartà